Fortis puede referirse a:

Fortis (mitología), personaje mitológico.
Fortis también es una marca de reloj.
Fortis (banco) banco belga.
San Fortis, obispo de Astorga en el s. X.
Fortis de León, obispo de León en el s. X.